Moulines peut faire référence à :

Patronymes  

 Éric Moulines (né en 1963), statisticien français, chercheur en apprentissage statistique et traitement du signal.
 Ernest Moulines (1870–1942), peintre français.

Toponymes 

 Moulines, commune française du Calvados ;
 Moulines, commune française de la Manche.

Homophones 
 
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France